Аттическая система счисления — непозиционная система счисления, применявшаяся в Древней Греции до III века до н. э. Она употребляет в качестве цифр греческие буквы, причём цифрами служили первые буквы слов, которые обозначали соответствующие числа. После III века до н. э. аттическая система счисления была вытеснена ионийской.

Употреблялись также дополнительные цифры для обозначения чисел 50, 500, 5 000 и 50 000, которые представляли собой сочетание цифры 5 с цифрами 10, 100, 1 000, 10 000:

  Π
 Δ
 50
 
  Π
 Η
 500
 
  Π
 Χ
 5 000
 
  Π
 Μ
 50 000
 

При записи чисел сначала записывали большие числа, потом — меньшие. Например,

ΗΔΔΠΙΙΙ 128
MM
  Π
 Χ
 
  ΔΔΔΔ
 
  25 040

Принцип записи чисел в аттической системе счисления имеет значительное сходство с римской системой. Это может быть связано с влиянием восточносредиземноморских культур на этрусков, у которых римляне позаимствовали систему счисления.

Программы 
 Титло — программа для перевода греческих аттических и ионических чисел

См. также 
 Символы древнегреческих денежных и весовых единиц

Ссылки 
 Unicode, версия 12.1 (2019), Блок «Древнегреческие цифры» (Ancient Greek Numbers) (10140—1018F)

Системы счисления
Культура Древней Греции